Abandono material
Abandono de incapaz
Abandono de animais
Exposição ou abandono de recém-nascido 
Total Abandono — canção de Djavan

Desambiguações de música